Гра́ндес () — испанская фамилия:
 Грандес, Альмудена (1960—2021) — испанская писательница
 Грандес Паскуаль, Луис де (род. 1945) — испанский политик, член Народной партии
 Муньос Грандес, Агустин (1896—1970) — испанский военный и государственный деятель

См. также 
 Грандес-и-Сан-Мартин — муниципалитет в Испании